Sowjetrepublik (von russisch Sowjet „Rat“, deutsch Räterepublik) bezeichnet:

 Unionsrepublik der Sowjetunion
 Iranische Sowjetrepublik (1920/1921)
 Chinesische Sowjetrepublik in Jiangxi (1931–34), siehe Jiangxi-Sowjet
 Chinesische Sowjetrepublik in Shaanxi (ab 1934)
 Räterepubliken in Russland, Deutschland, Ungarn und anderen Staaten